Дебрь — село в Ульяновского района Калужской области России. Входит в состав сельского поселения «Село Ульяново».

География 

Расположено на левом берегу реки Вытебеть.

Топоним 
Название населенного пункта связано со словом дебри — места, заросшие густым лесом.

История 
В XVII веке через деревню проходила Столпицкая засека, входившая в состав Козельских засек — оборонительных сооружений Московской Руси от набегов крымских татар, представлявших собой лесные завалы. В XIX веки Дебри — владельческое село Козельского уезда с православной церковью.

Во время Великой Отечественной - место ожесточенных боёв.

Население 

В 1960-е годы было более 200 домов, в 1986 году оставалось 86 семей, в 2012 — 2 коренных жителя и несколько семей беженцев-переселенцев из Северной Осетии.

Инфраструктура 

Еще в 1960-е годы в Дебрях было более 200 домов, школа, библиотека, клуб, магазины и ферма.

Воинское захоронение 
Воинское захоронение находится на кладбище села и возникло в годы войны. На нем похоронены советские воины, погибшие в Дебри, Долгом и Дурнево и в их окрестностях. В 1972 году захоронение было реконструировано. Всего в могиле покоится прах 891 воина.
 Братская могила № 1 погибших и умерших от ран военнослужащих 5 сд: 17.07.1943 — Шмаков Н. П.; 15.07.1943 — Зубков Н. И. — увековечен в Дебрях; Чирков В. И.

Транспорт 
Селение доступно автотранспортом. Остановка общественного транспорта «Дебрь».

Ссылки 
 Козельские засеки

Примечания 

Населённые пункты Ульяновского района